Het seizoen 1996/97 was de 86ste editie van de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De Bundesliga werd voor de derde keer in de clubgeschiedenis gewonnen door SV Austria Salzburg.

Zehnerliga (1. Bundelsiga) 
LASK Linz en FC Linz fuseerden aan het einde van het seizoen, waardoor de nummer laatst SCN Admira/Wacker ontsnapte aan rechtstreekse degradatie en in de play-offs promotie/degradatie mocht aantreden tegen de nummer twee van de op een na hoogste divisie, Vorwärts Steyr. Dat tweeluik wist SCN Admira/Wacker winnend af te sluiten. Na afloop van het seizoen gingen SCN Admira/Wacker en VfB Mödling op in een nieuwe club: VfB Admira / Wacker Mödling.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="80%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
|24.07.1996 || 18:30 || Unionstadion || LASK Linz – SV Ried || 0–0
|-
|24.07.1996 || 19:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 3–2
|-
|24.07.1996 || 19:00 || Alpenstadion || Grazer AK – Rapid Wien || 1–1
|-
|24.07.1996 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Admira/Wacker || 1–0
|-
|24.07.1996 || 20:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – FC Linz || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 2 
|-
|31.07.1996 || 18:30 || Unionstadion || FC Linz – Austria Wien || 0–1
|-
|31.07.1996 || 19:00 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Grazer AK || 2–2
|-
|31.07.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Tirol Innsbruck || 1–2
|-
|31.07.1996 || 20:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|18.09.1996 || 19:00 ||  || Rapid Wien – LASK Linz || 3–1
|-
! colspan=5| Speelronde 3 
|-
|03.08.1996 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried || 1–0
|-
|03.08.1996 || 15:30 || Unionstadion || LASK Linz – SCN Admira/Wacker || 1–1
|-
|03.08.1996 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Grazer AK || 1–0
|-
|03.08.1996 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Linz || 1–1
|-
|03.08.1996 || 20:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Rapid Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 4 
|-
|10.08.1996 || 15:30 || Unionstadion || FC Linz – SV Austria Salzburg || 0–1
|-
|10.08.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – LASK Linz || 3–1
|-
|10.08.1996 || 15:30 || Sepp Doll-Stadion || Admira/Wacker – FC Tirol Innsbruck || 2–2
|-
|10.08.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Sturm Graz || 1–2
|-
|11.08.1996 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 5 
|-
|17.08.1996 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SCN Admira/Wacker || 1–0
|-
|17.08.1996 || 15:30 || Unionstadion || FC Linz – SV Ried || 0–4
|-
|17.08.1996 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Grazer AK || 3–0
|-
|17.08.1996 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – LASK Linz || 1–1
|-
|17.08.1996 || 20:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Rapid Wien || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 6 
|-
|24.08.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – Austria Wien || 2–2
|-
|24.08.1996 || 15:30 || Unionstadion || LASK Linz – FC Tirol Innsbruck || 1–3
|-
|24.08.1996 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Linz || 0–0
|-
|24.08.1996 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Sturm Graz || 0–3
|-
|25.08.1996 || 18:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Austria Salzburg || 0–4
|-
! colspan=5| Speelronde 7 
|-
|04.09.1996 || 17:15 || Unionstadion || FC Linz – SCN Admira/Wacker || 1–1
|-
|04.09.1996 || 19:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 1–2
|-
|04.09.1996 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Tirol Innsbruck || 1–0
|-
|04.09.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Rapid Wien || 3–3
|-
|04.09.1996 || 20:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Grazer AK || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 8 
|-
|07.09.1996 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Austria Wien || 1–1
|-
|07.09.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – FC Linz || 1–0
|-
|07.09.1996 || 15:30 || Unionstadion || LASK Linz – Sturm Graz || 3–1
|-
|07.09.1996 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – SV Ried || 2–1
|-
|07.09.1996 || 20:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Austria Salzburg || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 9
|-
|14.09.1996 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Austria Salzburg || 0–4
|-
|14.09.1996 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SCN Admira/Wacker || 4–1
|-
|14.09.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Grazer AK || 2–1
|-
|15.09.1996 || 18:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Tirol Innsbruck || 0–1
|-
|05.10.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – LASK Linz || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 10 
|-
|21.09.1996 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Sturm Graz || 2–0
|-
|21.09.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – SV Ried || 1–0
|-
|21.09.1996 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || LASK Linz – FC Linz || 0–0
|-
|21.09.1996 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Rapid Wien || 0–2
|-
|22.09.1996 || 18:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Austria Wien || 3–1
|-
! colspan=5| Speelronde 11 
|-
|02.10.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – FC Tirol Innsbruck || 3–0
|-
|02.10.1996 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 4–0
|-
|02.10.1996 || 19:00 || VOITH-Platz || Admira/Wacker – SV Austria Salzburg || 1–1
|-
|02.10.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – LASK Linz || 2–0
|-
|02.10.1996 || 20:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Austria Wien || 4–1
|-
! colspan=5| Speelronde 12 
|-
|12.10.1996 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Linz || 2–0
|-
|12.10.1996 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – SV Ried || 4–0
|-
|12.10.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – SCN Admira/Wacker || 3–0
|-
|12.10.1996 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Sturm Graz || 1–0
|-
|12.10.1996 || 20:00 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Rapid Wien || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 13 
|-
|19.10.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Sturm Graz || 0–3
|-
|19.10.1996 || 20:00 || Alpenstadion || Grazer AK – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|19.10.1996 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Tirol Innsbruck || 4–2
|-
|19.10.1996 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – LASK Linz || 1–2
|-
|19.10.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Austria Wien || 3–2
|-
! colspan=5| Speelronde 14 
|-
|23.10.1996 || 19:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Admira/Wacker || 1–1
|-
|23.10.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Grazer AK || 2–1
|-
|23.10.1996 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – FC Linz || 0–2
|-
|23.10.1996 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV Ried || 3–0
|-
|23.10.1996 || 20:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 15 
|-
|26.10.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – SV Austria Salzburg || 1–1
|-
|26.10.1996 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 3–1
|-
|26.10.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Linz || 4–1
|-
|27.10.1996 || 18:00 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Austria Wien || 3–0
|-
|12.11.1996 || 19:00 || Alpenstadion || Grazer AK – FC Tirol Innsbruck || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 16 
|-
|05.11.1996 || 20:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 2–1
|-
|05.11.1996 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Rapid Wien || 0–1
|-
|05.11.1996 || 19:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – LASK Linz || 2–0
|-
|05.11.1996 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – SV Ried || 3–0
|-
|05.11.1996 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SCN Admira/Wacker || 1–3
|-
! colspan=5| Speelronde 17 
|-
|16.11.1996 || 14:00 || VOITH-Platz || SCN Admira/Wacker – FC Linz || 0–1
|-
|16.11.1996 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – Sturm Graz || 2–2
|-
|16.11.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Austria Wien || 1–0
|-
|16.11.1996 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried || 6–0
|-
|17.11.1996 || 18:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Austria Salzburg || 0–1
|-
! colspan=5| Speelronde 18 
|-
|23.11.1996 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Tirol Innsbruck || 2–1
|-
|23.11.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Grazer AK || 2–1
|-
|23.11.1996 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SCN Admira/Wacker || 0–1
|-
|23.11.1996 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – LASK Linz || 0–0
|-
|24.11.1996 || 18:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Rapid Wien || 1–1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| Speelronde 19 
|-
|01.03.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried || 2–1
|-
|01.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Sturm Graz || 0–0
|-
|01.03.1997 || 15:30 || Alpenstadion || Grazer AK – LASK Linz || 1–1
|-
|01.03.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Admira/Wacker || 4–0
|-
|02.03.1997 || 18:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Rapid Wien || 2–4
|-
! colspan=5| Speelronde 20 
|-
|08.03.1997 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – FC Linz || 1–1 
|-
|08.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Grazer AK || 3–0
|-
|08.03.1997 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Tirol Innsbruck || 1–1
|-
|08.03.1997 || 20:15 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|09.03.1997 || 20:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 21 
|-
|12.03.1997 || 19:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 0–1
|-
|12.03.1997 || 19:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Admira/Wacker || 1–0
|-
|12.03.1997 || 19:00 || Alpenstadion || Grazer AK – Rapid Wien || 1–0
|-
|12.03.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – SV Ried || 3–0
|-
|12.03.1997 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – FC Linz || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 22 
|-
|15.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – FC Tirol Innsbruck || 0–1
|-
|15.03.1997 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 0–0
|-
|15.03.1997 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Austria Wien || 3–2
|-
|15.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|15.03.1997 || 20:15 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Grazer AK || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 23 
|-
|22.03.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Linz || 2–0
|-
|22.03.1997 || 15:30 || Casinostadion || Grazer AK – SCN Admira/Wacker || 1–1
|-
|22.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Sturm Graz || 0–0
|-
|22.03.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – FC Tirol Innsbruck || 2–1
|-
|22.03.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Rapid Wien || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 24 
|-
|25.03.1997 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Austria Salzburg || 2–0
|-
|26.03.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Grazer AK || 0–1
|-
|26.03.1997 || 19:00 || VOITH-Platz || SCN Admira/Wacker – LASK Linz || 1–3
|-
|26.03.1997 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV Ried || 2–1
|-
|26.03.1997 || 20:15 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Austria Wien || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 25 
|-
|05.04.1997 || 15:30 || Casinostadion || Grazer AK – FC Tirol Innsbruck || 2–1
|-
|05.04.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – FC Linz || 1–1
|-
|05.04.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Austria Wien || 1–0
|-
|05.04.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SCN Admira/Wacker || 1–0
|-
|05.04.1997 || 20:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 26 
|-
|12.04.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 1–1
|-
|12.04.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – SV Ried || 2–2
|-
|12.04.1997 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Rapid Wien || 1–2
|-
|12.04.1997 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|13.04.1997 || 18:00 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – LASK Linz || 1–0
|-
! colspan=5| Speelronde 27 
|-
|16.04.1997 || 19:00 || Alpenstadion || Grazer AK – SV Austria Salzburg || 1–0
|-
|16.04.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Austria Wien || 2–2
|-
|16.04.1997 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Linz || 4–2
|-
|16.04.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Tirol Innsbruck || 2–1
|-
|16.04.1997 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SCN Admira/Wacker || 7–0
|-
! colspan=5| Speelronde 28 
|-
|19.04.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 1–1
|-
|19.04.1997 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – SV Ried || 1–0
|-
|19.04.1997 || 15:30 || VOITH-Platz || SCN Admira/Wacker – Sturm Graz || 0–2
|-
|19.04.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Grazer AK || 3–1
|-
|19.04.1997 || 20:00 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Rapid Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 29 
|-
|25.04.1997 || 20:15 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – SV Austria Salzburg || 1–1
|-
|26.04.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Grazer AK || 1–0
|-
|26.04.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Austria Wien || 2–1
|-
|26.04.1997 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Linz || 1–0
|-
|26.04.1997 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Tirol Innsbruck || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 30 
|-
|03.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – SCN Admira/Wacker || 2–2
|-
|03.05.1997 || 15:30 || Casinostadion || Grazer AK – SV Ried || 1–0
|-
|03.05.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – LASK Linz || 6–2
|-
|03.05.1997 || 20:15 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Sturm Graz || 2–0
|-
|04.05.1997 || 18:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 31 
|-
|10.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – SV Austria Salzburg || 2–2
|-
|10.05.1997 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – FC Tirol Innsbruck || 0–1
|-
|10.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – LASK Linz || 0–0
|-
|10.05.1997 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Austria Wien || 3–2
|-
|11.05.1997 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 32 
|-
|17.05.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SCN Admira/Wacker || 2–1
|-
|17.05.1997 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – FC Linz || 2–0
|-
|17.05.1997 || 15:30 || Casinostadion || Grazer AK – Sturm Graz || 1–1
|-
|17.05.1997 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – SV Ried || 4–2
|-
|17.05.1997 || 20:15 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – Rapid Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 33 
|-
|20.05.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – Austria Wien || 1–1
|-
|20.05.1997 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried || 2–2
|-
|20.05.1997 || 19:00 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – Grazer AK || 1–2
|-
|20.05.1997 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – LASK Linz || 4–2
|-
|20.05.1997 || 20:15 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – SV Austria Salzburg || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 34 
|-
|24.05.1997 || 15:30 || Casinostadion || Grazer AK – FC Linz || 1–1
|-
|24.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – SCN Admira/Wacker || 2–2
|-
|24.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Sturm Graz || 1–0
|-
|24.05.1997 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Rapid Wien || 2–0
|-
|25.05.1997 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Tirol Innsbruck || 1–0
|-
! colspan=5| Speelronde 35 
|-
|31.05.1997 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Austria Salzburg || 3–1
|-
|31.05.1997 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz || FC Linz – LASK Linz || 3–0 
|-
|31.05.1997 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol Innsbruck – Grazer AK || 1–4
|-
|31.05.1997 || 15:30 || Bundesstadion || SCN Admira/Wacker – SV Ried || 3–1
|-
|31.05.1997 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Rapid Wien || 3–0
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36 
|-
|03.06.1997 || 18:30 || Casinostadion || Grazer AK – Austria Wien || 0–0
|-
|03.06.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz || LASK Linz – FC Tirol Innsbruck || 0–4
|-
|03.06.1997 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SCN Admira/Wacker || 7–0
|-
|03.06.1997 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Sturm Graz || 0–0
|-
|03.06.1997 || 19:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Linz || 2–1 
|}

Eindstand

 Play-offs promotie/degradatie

SCN Admira/Wacker wint en speelt ook volgend seizoen in de hoogste afdeling

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1996/97 uitkwamen in de Bundesliga.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Scheidsrechters

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1996/97
Oostenrijks voetbalelftal in 1996
Oostenrijks voetbalelftal in 1997

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97